Raspudić ist der Familienname der folgenden Personen:

 Marija Selak Raspudić (* 1982), kroatische Philosophin und Hochschullehrerin
 Nino Raspudić (* 1975), kroatischer Philosoph, Übersetzer, Publizist und Italianistiker